Porsche Supercup 2020, oficjalnie 2020 Porsche Mobil 1 Supercup – dwudziesty ósmy sezon Porsche Supercup, który rozpoczął się 5 lipca na torze Red Bull Ring w Austrii, a zakończyła się 6 września na torze Autodromo Nazionale di Monza we Włoszech. Seria w tym sezonie obejmowała 8 wyścigów (w tym dwie rundy tydzień po tygodniu w Austrii i Wielkiej Brytanii).

Lista startowa 
Źródło: Oficjalna strona Porsche Supercup

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz modyfikowany opublikowano 3 lipca 2020

Klasyfikacje

Kierowcy

Debiutanci

Pro-AM

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Porsche Supercup
2020 w sportach motorowych